Huang Hua − chiński polityk
 Huang Hua − chińska badmintonistka
 Huang Hua − chiński generał

Zobacz też:
 Huanghua − miasto w Chinach